Spoorlijn Elst - Dordrecht, personenvervoer
 Betuweroute (spoorlijn Rotterdam - Zevenaar), goederenvervoer. In de media vaak aangeduid als de Betuwelijn.

Spoorlijn in Nederland